Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)
  blindée (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Japon 
  (armée impériale japonaise)

Royaume-uni 

 40e division d'infanterie (Royaume-uni)